Colombia puede referirse a los siguientes topónimos:
 La República de Colombia, país ubicado en el noroccidente de América del Sur.
 Colombia, municipio del departamento del Huila, en la República de Colombia.
 Puerto Colombia, municipio del departamento del Atlántico, en la República de Colombia.
 Puerto Colombia, corregimiento del departamento del Guainía, en la República de Colombia.
 Colombia, municipio de la provincia de Las Tunas, en la República de Cuba.
 Colombia, comunidad planificada del municipio de Anáhuac, en el estado de Nuevo León, en la República de los Estados Unidos Mexicanos.
 Colombia Británica, traducción oficial por parte del gobierno de Canadá para su provincia Columbia Británica.
 Nueva Colombia , municipio del departamento de Cordillera, en la República de Paraguay.

Asimismo, en historia, puede hacer referencia a:
 Los Estados Unidos de Colombia, antiguo Estado federal que comprendía el territorio de las actuales repúblicas de Colombia y Panamá y pequeños territorios de países vecinos.
 La Gran Colombia, extinto Estado sudamericano conformado por los actuales Colombia, Ecuador y Venezuela, creado en 1821 con el nombre de República de Colombia.

Además, puede referirse a:
 La Estación de Colombia, de las líneas 8 y 9 del metro de Madrid (España).